Dallamano ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Dallamano (1679–1758), italienischer Maler
 Massimo Dallamano (1917–1976), italienischer Kameramann und Filmregisseur
 Simone Dallamano (* 1983), italienischer Fußballspieler